Die Saison 2014/15 war die 24. Spielzeit der Schachbundesliga der Frauen. Meister wurde die OSG Baden-Baden, die alle Wettkämpfe gewann, während sich der Titelverteidiger SC Bad Königshofen mit dem dritten Platz begnügen musste. Aus der 2. Bundesliga waren der SK Schwäbisch Hall und die Schachgemeinschaft Leipzig aufgestiegen, aus der 2. Bundesliga West wurde nach der Saison 2013/14 kein Aufsteiger gemeldet wurde, so dass im Vorjahr nur zwei Mannschaften aus der 1. Bundesliga abstiegen. Während Schwäbisch Hall den Klassenerhalt erreichte, musste die SG Leipzig direkt wieder absteigen. Rein sportlich wären außerdem der SK Lehrte und Weißblau Allianz Leipzig abgestiegen, da allerdings der USV Volksbank Halle seine Mannschaft nach der Saison zurückzog, erreichte Lehrte als bester Absteiger noch den Klassenerhalt.

Zu den gemeldeten Mannschaftskadern der teilnehmenden Vereine siehe Mannschaftskader der deutschen Schachbundesliga 2014/15 (Frauen).

Termine 

Die Wettkämpfe fanden statt am 27. und 28. September 2014, am 29. und 30. November 2014, am 14. Dezember 2014, am 24. und 25. Januar 2015, am 28. und 29. März 2015 sowie am 18. und 19. April 2015. Ein Wettkampf der fünften Runde wurde erst am 23. Januar 2015 gespielt.

Tabelle

Entscheidungen

Kreuztabelle

Die Meistermannschaft

Weblinks 
 Ergebnisse beim Deutschen Schachbund
 Ergebnisdienst beim Niedersächsischen Schachverband

Einzelnachweise 

Schachbundesliga der Frauen
Schachveranstaltung 2014
Schachveranstaltung 2015
Sportsaison 2014/15